Оргеев: 

 Оргеев — город в Молдавии
 Оргеев — национальный парк в центральной части Молдавии. 
 Оргеев — древняя молдавская крепость, расположенная между сёлами Требужены и Бутучаны

См. также 
 Старый Оргеев — историко-археологический комплекс в Молдавии